Eyvazov ist der Familienname folgender Personen:

 Natiq Eyvazov (* 1970), sowjetischer bzw. aserbaidschanischer Ringer
 Yusif Eyvazov (* 1977), aserbaidschanischer Opernsänger der Stimmlage Tenor